Die Liste der Stationen der S-Bahn Rhein-Main führt alle Stationen der S-Bahn Rhein-Main auf.

Die Rhein-Main-S-Bahn umfasst zurzeit 112 Stationen. Die neun Linien verkehren in zwei Bundesländern (Hessen und Rheinland-Pfalz). Insgesamt haben acht Landkreise und fünf Kreisfreie Städte Anschluss an die S-Bahn. An acht Stationen (neun Stationen, wenn man den Bahnhof des Flughafens hinzuzählt) bestehen Umsteigemöglichkeiten zum Fernverkehr. An vielen weiteren Halten kann man in die Züge des Regionalverkehrs wechseln. Im Stadtgebiet von Frankfurt am Main besteht an vielen Bahnhöfen Anschluss an die Straßenbahn Frankfurt am Main und an die U-Bahn Frankfurt. Auch in Mainz und Darmstadt kann man zur örtlichen Straßenbahn umsteigen.

Die S-Bahn Rhein-Main umfasst zurzeit neun Linien:

Liste der Bahnhöfe 
 Name: In dieser Spalte befindet sich der Name des Bahnhofs.
 Art: Diese Spalte beschreibt die Art der Station. Folgende Abkürzungen sind möglich:
 Bf: Bahnhof
 Hp: Haltepunkt
 Bft: Bahnhofsteil
 Ort: In dieser Spalte befindet sich der Name des Ortes, in dem sich der Bahnhof befindet.
 Kreis: In dieser Spalte befindet sich der Name des Kreises bzw. der kreisfreien Stadt, in dem/der sich der Bahnhof befindet.
 Eröffnung: In dieser Spalte befindet sich das Datum der Eröffnung des Bahnhofs.
 Beginn des S-Bahn-Betriebes: In dieser Spalte befindet sich das Datum des Beginns des S-Bahn-Betriebes an diesem Bahnhof.
 Linien: In dieser Spalte befinden sich die S-Bahn-Linien, die an dieser Station halten.
 Umsteigemöglichkeiten: In dieser Spalte befinden sich die Umsteigemöglichkeiten an der Station. Die Liniennummern beziehen sich – soweit nicht anders angegeben – auf das Liniennummernschema des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV).
 Bild: In dieser Spalte befindet sich – falls verfügbar – ein Bild der Station.

Grau hinterlegte Bahnhöfe sind unterirdische Stationen.

In Klammern geschriebene Linien bedienen die Station nur zeitweise.

Siehe auch 
 Liste der Personenbahnhöfe in Hessen
 Liste der Bahnhöfe und Haltepunkte von Frankfurt am Main
 Liste der Frankfurter U-Bahnhöfe
 Liste Wiesbadener Bahnhöfe
 Liste der Bahnhöfe und Haltepunkte in Hanau

Weblinks 
 RMV-Schienennetzplan
 RMV-Schnellbahnplan

 
Rhein-Main S-Bahn